Chaser kan syfta på:
 Chaser (datorspel) – ett datorspel från 2003
 The Chaser – en australisk komedigrupp
 Toyota Chaser – en bil
 Chaser (hund) – namnet på en minnestränad hund